Ritjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ritjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 667088-133166), sjö i Torsby kommun,  (4,08 ha)
Ritjärnen (Lekvattnets socken, Värmland, 668335-132369), sjö i Torsby kommun, 
Ritjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Ritjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn